Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1998 odbyły się między 4 a 12 kwietnia 1998 w kanadyjskim Kamloops, w Riverside Coliseum (obecnie Interior Savings Centre).

Tytuł mistrzów świata po roku przerwy zdobyli Kanadyjczycy (Wayne Middaugh), którzy w finale pokonali Szwedów (Peja Lindholm) 7:4. W małym finale Finowie (Markku Uusipaavalniemi) pokonali 6:5 Szkotów (David Smith).



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja 
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1998
1998 w curlingu
1998 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Sport w Kolumbii Brytyjskiej